Poul B. Jensen – duński astronom, długoletni pracownik Obserwatorium Brorfelde. W latach 1984–1989 odkrył 98 planetoid (92 z nich samodzielnie). Jest również wspólnie z Carolyn Shoemaker współodkrywcą komety C/1987 W3 (Jensen-Shoemaker) (oznaczenie tymczasowe: Jensen-Shoemaker (1987g1)).

Na cześć Poula Jensena i jego żony, Bodil Jensen, jedną z odkrytych przez niego planetoid nazwano (5900) Jensen.

Przypisy 

Duńscy astronomowie XX wieku
Duńscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid